Csehország
 Těšetice, település az Olomouci járásban
 Těšetice, település a Znojmói járásban
 Těšetice, Bochov településrésze a Karlovy Vary-i járásban